Руссо (, ) — французьке та італійське прізвище. Відомі носії:

 Авраам Руссо ( 1969) — російський естрадний співак. 
 Алеку Руссо (; 1819—1859) — молдовський поет, письменник, літературний критик і публіцист.
 Анрі Руссо (; 1844—1910) — французький живописець-примітивіст, музикант і літератор.
 Боббі Руссо (; 1940) — канадський хокеїст.
 Віктор Руссо (; 1865—1954) — бельгійський скульптор.
 Джакомо Руссо (; 1937—1967) — італійський автогонщик, відомий під псевдонімом Джекі.
 Джеймс Руссо (; 1953) — американський актор.
 Жан-Жак Руссо (; 1712—1778) — французький філософ-просвітник, письменник, композитор.
 Кармен Руссо (; 1959) — італійська актриса.
 Клементе Руссо (; 1982) — італійський боксер, олімпійський медаліст (2008, 2012).
 Надія Руссо (; 1901—1988) — перша румунська жінка-авіатор.
 П'єр-Александр Руссо (; 1979) — канадський фристайліст,
 Рене Руссо (; 1954) — американська акторка та фотомодель.
 Річард Руссо (; 1949) — американський письменник та кіносценарист, лауреат Пулітцерівської премії (2002).
 Теодор Руссо (; 1812—1867) — французький художник-пейзажист, графік.

Інше 
 2950 Руссо (2950 Rousseau) — астероїд головного поясу, відкритий 9 листопада 1974 року.

Див. також 
 Гамбіт Руссо

Французькі прізвища
Італійські прізвища